Hoguet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hoguet (1821–1870), deutscher Maler
 Emilie Hoguet (1801–1869), deutsche Tänzerin
 Louis Hoguet, auch Louis Hoguet-Vestris (1825–1900), deutscher Tänzer und Maler
 Michel François Hoguet (1793–1871), französischer Tänzer und Choreograf